

Geografia 
 Castiglioncello – frazione di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno
 Castiglioncello del Trinoro – frazione di Sarteano, in provincia di Siena
 Castiglioncello Bandini – frazione di Cinigiano, in provincia di Grosseto

Altro 
 Diego Martelli a Castiglioncello – dipinto di Giovanni Fattori
 Pascoli a Castiglioncello – dipinto di Telemaco Signorini
 Torre di Castiglioncello – fortificazione d'epoca medicea a Rosignano Marittimo